Neuwerder oder Neu Werder steht für:

 Neuwerder (Gollenberg), Wohnplatz der Gemeinde Gollenberg, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Neuwerder (Seelitz), Ortsteil der Gemeinde Seelitz, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Neuwerder, Ort im Kreis Lauenburg i. P., Pommern, seit 1945: Przybrzeże, Powiat Lęborski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Neu Werder, Dorf im Kreis Kolberg-Körlin, Pommern, seit 1945: Korzyścienko, Powiat Kołobrzeski, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Neu Werder, Dorf im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Maliniak (Wielbark), Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Neu Werder, Forstsiedlung im Kreis Rosenberg i. W., Westpreußen, seit 1945: Nowy Ostrów (Iława), Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen